Spotter puede referirse a:

 Una persona que practica el spotting: observación y el registro de aviones, barcos, trenes, automóviles y buses tanto en modo escrito como fotográfico.
 Spotter (VIS) es una empresa francesa de minería de textos.